Le FIFA Ballon d'or est une récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année. Créé en  par un accord passé entre Amaury Sport Organisation et la FIFA, ce prix fusionne les titres de Ballon d'or, décerné jusque-là par le magazine France Football et dont il reprend le palmarès, et de Meilleur footballeur de l'année FIFA. En , France Football et la FIFA décident d'arrêter leur collaboration pour l'attribution du Ballon d'or, en conséquence, ce dernier revient à son créateur historique. La FIFA n'organisera donc plus l'élection du prestigieux trophée.

Attribution 
Alors que le Ballon d'or était jusqu'en 2010 attribué par les seuls journalistes, le panel a depuis été élargi : le classement est établi en fonction du vote des 208 sélectionneurs des pays membres de la FIFA, des 208 capitaines des sélections ainsi que d'un panel de 208 journalistes représentant les pays qui composent la FIFA. Chaque collège pèse un tiers dans le décompte final. Les membres du jury nomment trois joueurs parmi une liste de vingt-trois par ordre décroissant : le premier reçoit 5 points, le second 3 points et le troisième 1 point. Le trophée est attribué au joueur ayant recueilli le plus de points.

Palmarès 
Lionel Messi  en a remporté les trois premières éditions en 2010, 2011, 2012 puis en 2015.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du FIFA Ballon d'or, FIFA

+